Slovo Kiss má více významů:

 Kiss – americká rocková a metalová skupina
 Kiss (album) – album skupiny Kiss
 Kiss (film) – film Andyho Warhola
 Radio Kiss – česká rozhlasová stanice
 Kiss – alternativní název fotografie Den vítězství na Times Square
 KISS – označení (zkratka) návrhového vzoru, používaná v oblasti vývoje systémů (obvykle počítačových)

příjmení osob
 Béla Kiss – maďarský sériový vrah
 Filip Kiss – slovenský fotbalista
 Máté Kiss – maďarský fotbalista

V angličtině znamená slovo  polibek či políbit.

Externí odkazy